Bhopal steht für:

 Bhopal, Hauptstadt des indischen Bundesstaates Madhya Pradesh
 Bhopal (Distrikt) in Madhya Pradesh
 Bhopal (Division), Verwaltungseinheit des indischen Bundesstaates Madhya Pradesh mit der Hauptstadt Bhopal
 Bhopal (Bundesstaat), ehemaliger Bundesstaat in Indien
 Bhopal (Staat), ehemaliger Fürstenstaat Britisch-Indiens in der Landschaft Malwa im heutigen Bundesstaat Madhya Pradesh
 Bhopal Agency, Verwaltungseinheit der Central India Agency#Bhopal Agency, kleiner Fürstenstaat in Britisch-Indien, nach dem Dritten Mahratenkrieg geschaffen

Siehe auch
 Katastrophe von Bhopal